Allendale (Carolina del Sud), localitat estatunidenca
 Allendale (Illinois), localitat estatunidenca
 Allendale (Michigan), localitat estatunidenca
 Allendale (Missouri), localitat estatunidenca
 Allendale (Nova Jersey), localitat estatunidenca